Baylies ist der Familienname folgender Personen:

 Francis Baylies (1783–1852), US-amerikanischer Politiker
 William Baylies (1776–1865), US-amerikanischer Politiker